Palazzo in via Carbonara può riferirsi a vari edifici di Napoli:

 Palazzo in via Carbonara (n. 33)
 Palazzo in via Carbonara (n. 52)